TMW steht als Abkürzung für:

 Technisches Museum Wien
 Trans Maldivian Airways, eine maledivische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung